Chaeteessa är ett släkte av bönsyrsor. Chaeteessa ingår i familjen Chaeteessidae. 

Chaeteessa är enda släktet i familjen Chaeteessidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bönsyrsor
Chaeteessa